Otto Blome ist der Name folgender Personen:

* Otto Blome (Amtmann) (1589–1645), deutscher Gutsbesitzer und Amtmann
 Otto Blome (Hofmarschall) (1684–1738), holsteinischer Hofmarschall
 Otto von Blome (Diplomat, 1735) (1735–1803), deutscher Gutsbesitzer, Domherr, Offizier und Diplomat
 Otto von Blome (Diplomat, 1770) (1770–1849), deutscher Gutsbesitzer, Offizier und Diplomat
 Otto von Blome (Majoratsherr) (1795–1884), deutscher Großgrundbesitzer und Majoratsherr